Михаил Басс:
* Басс, Михаил Григорьевич (1970—2018) — российский биолог, эколог и педагог, участник телеигры «Что? Где? Когда?»
 Басс, Михаил Исаакович (1947—2023) — советский и белорусский футбольный тренер.
 Басс, Михаил Менделевич (1898—1985) — советский хирург.

Примечания